

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Andreas Camenzind, (1982- ), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Hans R. Camenzind, (1934-2012), ingénieur suisse ;
 Josef Martin Camenzind, (1863-1927), homme politique schwytzois ;
 Oscar Camenzind, (1971- ), coureur cycliste suisse ;

Littérature
 Peter Camenzind, roman de l'écrivain allemand Hermann Hesse ;

Homonymie de patronyme